Le  peut désigner :
 TaxSlayer Bowl 2016 (janvier), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2015.
 TaxSlayer Bowl 2016 (décembre), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2016.